Kopprasch ist der Familienname folgender Personen:

 Eberhard Kopprasch (1935–2020), deutscher Oberst im Ministerium für Staatssicherheit (MfS) der DDR
 Georg Kopprasch (1800–1850), deutscher Komponist und Hornist
 Hans Kopprasch (1934–2010), deutscher Schauspieler
 Felix Kopprasch (1891–1946), deutscher Politiker (NSDAP)